Lavric este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Florica Lavric (1962-2014), canotoare română
 Laura Lavric (n. 1946), solistă română de muzică populară 
 Mirela Lavric (n. 1991), atletă română
 Paul Lavric (n. 1928), actor român
 Sorin Lavric (n. 1967), scriitor și traducător român

Vezi și 
 Klemen Lavrič (n. 1981), fotbalist sloven.

Nume de familie românești